Herveo kan syfta på:

Colombia 

 Herveo (kommun), Tolima, 
 Herveo (ort), Tolima,